Gewone citroenzweefvlieg
 Wimpercitroenzweefvlieg